Banizoubou steht für:

 ein Stadtviertel von Dosso in Niger, siehe Banizoubou (Dosso)
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Banizoumbou (Niamey)